Milano
 Città metropolitana di Milano
 Città di Milano (posacavi 1888)
 Città di Milano (posacavi 1921)
 F.2 Città di Milano  – dirigibile costruito da Enrico Forlanini